Ел Претесто има више значења:

 Ел Претесто (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Претесто (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Претесто (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Претесто (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Претесто (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику